Alla fine della notte – film di Salvatore Piscicelli del 2003
 Alla fine della notte – album di Neffa del 2006
 Alla fine della notte – romanzo di Jan-Philipp Sendker del 2016